Bistrička reka je leva pritoka reke Bosne u zeničkoj kotlini dužine 12.000 metara. To je planinska reka sa velikim padom uz veliki broj pitkih izvora i studenaca. Poznata je po mnogobrojnim vodenicama i odmaralištu u naselju Bistričak.

Reference 

Реке Босне и Херцеговине
Град Зеница